Уильям Брейди (; даты рождения и смерти неизвестны) — шотландский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Родился в , Шотландия. Играл за шотландский клуб «». В сезоне 1888/89 провёл за «Бернли» 9 матчей и забил 2 гола в Футбольной лиге и ещё 2 матча и 1 гол в Кубке Англии.

В сезоне 1892/93 играл за «Ньютон Хит». 11 февраля 1893 года провёл за команду матч в рамках Первого дивизиона Футбольной лиги против «Дерби Каунти». В двух протоколах того матча значится, что именно он вышел на поле, а не Билли Худ, как считалось ранее.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»